Königshub ist der Name folgender Orte:

 Königshub (Geratskirchen), Ortsteil von Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Königshub (Gemeinde Eschenau), Ortschaft von Eschenau im Hausruckkreis, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich